Congrès des États confédérés,
 Armée des États confédérés.
 Le sceau confédéré, le sceau des États confédérés d'Amérique.
 Terme utilisé en Suisse pour désigner un citoyen suisse ayant un droit de cité cantonal différent de celui de sa résidence.
 Le Confédéré, journal suisse.

Voir aussi 
 Confédération.